Ибим () — деревня на юге Израиля, расположенная в Западном Негеве, недалеко от Сдерота, находится в ведении областного совета Шаар-ха-Негев.

Согласно классификации Центрального статистического бюро Израиля студенческая деревня Ибим относится к «поселением-учреждением» (), то есть обладает внешними атрибутами населённого пункта, но не имеет формального статуса населённого пункта и не входит в муниципальные границы прочих населённых пунктов.

Этимология 
Ибим — библейское имя, упомянутое в : «Я сошла в ореховый сад посмотреть на зелень долины, поглядеть, распустилась ли виноградная лоза, расцвели ли гранатовые яблоки?».

История 
Первоначально ферма, в 1953 году на этом месте был основан центр областного совета Шаар-ха-Негев. В 1992 году был основан студенческий поселок с таким же названием, чтобы обеспечить жильём репатриантов из Эфиопии и бывшего Советского Союза, которые учились в соседнем академическом колледже Сапир.

Новые репатрианты из постсоветского пространства, совершив репатриацию в Ибим, присоединялись к программам еврейского агентства Сохнут, благодаря которым проходили первичную абсорбцию, регулярно подвергаясь ракетным и минометным обстрелам из сектора Газа.

Население

Примечания 

Населённые пункты Южного округа Израиля
Населённые пункты, основанные в 1992 году